„Almirante Lynch” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Armada de Chile; pochodzi od chilijskiego bohatera narodowego – Patricia Lyncha:
 „Almirante Lynch” – kanonierka torpedowa typu Almirante Lynch z końca XIX wieku
 „Almirante Lynch” – niszczyciel typu Almirante Lynch z początku XX wieku
 „Almirante Lynch” – fregata typu Leander z lat 70. XX wieku, w służbie w latach 1974-2007, sprzedana w 2008 roku do Ekwadoru („Morán Valverde”)
 „Almirante Lynch” – fregata rakietowa typu 23 z lat 90. XX wieku, do 2006 roku w służbie brytyjskiej jako HMS „Grafton”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy chilijskich okrętów